

Ленд-О-Лейкс — місто, штат Вісконсин
 Ленд-О-Лейкс — переписна місцевість, штат Флорида